A 2015–2016-os Baranya megyei labdarúgó-bajnokság első osztályát tizenhat csapat részvételével rendezik meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest

A Megye I-ből

Feljutott az NB3-ba

Komlói Bányász, a megyei első osztály győzteseként

Kiesett a Baranya megyei másodosztályba

Ócsárd SE, 16. helyezettként

A Megye I-be

Kizárták az NB1-ből

Pécsi Mecsek FC, az NB1 11. helyezettjeként

Feljutott a Baranya megyei másodosztályból

Boda ÖSE, a másodosztály győzteseként

Részt vevő csapatok

Tabella 

 

__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__

Magyar megyei labdarúgó-bajnokságok